Брено:
 Брено (Эн) — коммуна во Франции, департамент Эн.
 Брено (кантон) — кантон во Франции, департамент Эн.
 Брено (Италия) — коммуна в Италии, регион Ломбардия.

См. также 
 Боржис, Брено (род. 1989) — бразильский футболист, защитник
 Васконселос Лопес, Брено (род. 1996) — бразильский футболист, нападающий
 Брено Лорран (род. 1995) — бразильский футболист, защитник